

Persone
 Antonio Tucci Manetti (1423-1497) – umanista, architetto e matematico italiano
 Biagio di Antonio Tucci (1445 circa–1510 circa) – pittore italiano
 Carlo Tucci (1888–...) – generale italiano
 Carmine Tucci - (1933-...) – giocatore di hockey su ghiaccio 
 Flower Tucci (1978) – attrice pornografica statunitense
 Gabriella Tucci (1929-2020) – soprano italiano
 Gianluca Tucci (1970) – allenatore di pallacanestro italiano
 Giuseppe Tucci (1894-1984) – orientalista, esploratore, storico delle religioni italiano
 Giorgio Tucci (...) – compositore e pianista italiano
 Michael Tucci (1946) – attore statunitense
 Michele Tucci (1948) – politico italiano
 Niccolò Tucci (1908-1999) – scrittore italiano
 Riccardo Tucci (1986) – politico italiano
 Roberto Tucci (1921-2015) – cardinale italiano
 Stanley Tucci (1960) – attore e regista statunitense
 Terig Tucci (1897-1973) – compositore, violinista, pianista e mandolinista argentino
 Ugo Tucci (1930) – produttore cinematografico italiano
 William Tucci (1966) – fumettista, sceneggiatore e regista statunitense di origini italiane

Altro
 Diocesi di Tucci, in latino: Dioecesis Tuccitana – sede soppressa e sede titolare della Chiesa cattolica
 Palazzo Tucci – palazzo storico della città di Lucca
 Tucci – antica città iberica